Boshoven (Alphen-Chaam), een buurtschap in de gemeente Alphen-Chaam;
 Boschhoven (Baarle-Nassau), een buurtschap in de gemeente Baarle-Nassau;
 Boshoven (Bergeijk), een buurtschap in de gemeente Bergeijk;
 Boshoven (Eindhoven), een gehucht in de gemeente Eindhoven;
 Boshoven (Weert), een wijk in de gemeente Weert.